Ася Бахиш-кызы Султанова (16 октября 1923 — 22 ноября 2021) — советский, азербайджанский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1967).

Биография 
Родилась в семье геолога, мать — преподаватель английского языка. В 1937 году отца арестовали, но через три года освободили, впоследствии он стал почётным нефтяником СССР.

С 1942 по 1944 год училась на теоретико-композиторском факультете Азербайджанской консерватории, затем перешла в Московскую консерваторию в класс композиции В. Я. Шебалина. В 1950 году окончила Московскую консерваторию по классу композиции Е. К. Голубева.

Султанова сыграла большую роль в музыкальной судьбе певца Муслима Магомаева и композитора Владимира Шаинского.

Внесла большой вклад в создание азербайджанской советской песни, в том числе для детей.

Её песни исполняли Тамара Миансарова, Юрий Гуляев, Юрий Богатиков, Гасим Халилов, Бедрос Киркоров, Ирина Бржевская, Вадим Мулерман, Рашид Бейбутов и другие.

Написала музыку к фильмам «Письма с БАМа», «Бригада Казакова», «Парторг», «Молодые хозяева страны», «Максималисты», «Ливан», «Португалия», «Ветры Востока», «Право на жизнь», «Старт в великое будущее», «Хлеб и соль», «Художник Тогрул», «Константин Симонов», «История моей любви», «Два дня в Звездном.[Кинолетопись БАМа]», «Памятники живы» (1985), «Советуясь с Лениным».

Была первой женой Владимира Шаинского.

Жила и работала в Москве.

Скончалась 22 ноября 2021 года на 99-м году жизни.

Литература 
Дом ста роялей — Огарева, 13 / Составитель А. С. Туликова. М.: ТОНЧУ, 2010. 640 с. ISBN 978-5-91215-048-7

Примечания

Ссылки 
 Ася Султанова — Беседа обо всём на свете
 НФПП поздравляет композитора Асю Султанову с юбилеем
 Вклад Аси Султановой
 Творческой деятельности нашей московской соотечественницы, композитора Аси Султановой — 50 лет

Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы Азербайджана
Композиторы-песенники
Выпускники Московской консерватории
Члены Союза композиторов России
Долгожительницы России